Grapsus är ett släkte av kräftdjur. Grapsus ingår i familjen ullhandskrabbor. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Bildgalleri

Källor

Externa länkar 

Ullhandskrabbor
Grapsus